Várszegi ist der Familienname folgender Personen:

 Imre Asztrik Várszegi (* 1946), ungarischer Benediktiner, Erzabt-Bischof von Pannonhalma
 József Várszegi (1910–1977), ungarischer Speerwerfer und Olympiateilnehmer
 Vilmos Várszegi (1922–2002), ungarischer Fußballtrainer